Степа́н Щеколдин:
 Щеколдин, Степан Венедиктович (1818—1886) — русский живописец, медалист Императорской Академии художеств, коллежский секретарь.
 Щеколдин, Степан Григорьевич (1904—2002) — старший научный сотрудник Воронцовского дворца-музея, в годы войны спасший музей от уничтожения и разорения.